Sampietresi – abitanti di Diano San Pietro
Sampietresi – abitanti di San Pietro Avellana
Sampietresi – abitanti di San Pietro in Guarano
Sampietresi – abitanti di Villa San Pietro